Bell Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bell Point,

Kanada 

 Bell Island, Newfoundland (Conception Bay), ö, 
 Bell Island, Newfoundland (Grey Islands), ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar